Het seizoen 2002/03 was het achttiende seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. Alle 15 clubs die bij de San Marinese voetbalbond waren ingeschreven speelden op dit niveau. Deze werden ingedeeld in twee willekeurige groepen, waarbij de drie best geklasseerde uit elke groep in een play-off uitmaakten wie zichzelf landskampioen mocht noemen. Titelverdediger SP Domagnano pakte zijn tweede titel op rij en plaatste zich voor de UEFA Cup 2003/04.

Clubs

Eindklassement

Groep A

Groep B

Uitslagen

Play-off

Externe link 
  Eindklassement op RSSSF.com

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2002/03